Schizorhamphus är ett släkte av kräftdjur. Schizorhamphus ingår i familjen Pseudocumatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Schizorhamphus